Danieljan ist der Familienname folgender Personen:

 Anuschawan Danieljan (* 1956), armenischer Politiker der Republik Bergkarabach
 Aschot Danieljan (* 1974), armenischer Gewichtheber
 Elina Danieljan (* 1978), armenische Schachspielerin

 Karine Danieljan (1947–2022), sowjetisch-armenische Biophysikerin, Ökologin, Politikerin und Hochschullehrerin
 Samwel Wladimirowitsch Danieljan (* 1971), sowjetischer bzw. russischer Ringer

Siehe auch:
 Daniljan